pakiet akcji
 pakiet kontrolny
 pakiet instalacyjny
 pakiet programów
 pakiet biurowy
 pakiet zintegrowany
 pakiet graficzny
 pakiet internetowy
 pakiet (statut autonomiczny) – ustawa autonomiczna dla Południowego Tyrolu
 pakiet telekomunikacyjny
 pakiet – rodzaj suportu rowerowego